Сен-Прива — топоним:

 Сен-Прива — коммуна во Франции, в департаменте Ардеш.
 Сен-Прива — коммуна во Франции, в департаменте Коррез.
 Сен-Прива — коммуна во Франции, в департаменте Эро.
 Сен-Прива — кантон во Франции, находится в регионе Лимузен, департамент Коррез

См. также 
 Сен-Прива-д’Алье — коммуна во Франции, в департаменте Верхняя Луара.
 Сен-Прива-де-Вьё — коммуна во Франции, в департаменте Гар.
 Сен-Прива-де-Валлонг — коммуна во Франции, в департаменте Лозер.
 Сен-Прива-де-Пре — коммуна во Франции, в департаменте Дордонь.
 Сен-Прива-де-Шанкло — коммуна во Франции, в департаменте Гар.
 Сен-Прива-дю-Драгон — коммуна во Франции, в департаменте Верхняя Луара.
 Сен-Прива-дю-Фо — коммуна во Франции, в департаменте Лозер.
 Сен-Прива-ла-Монтань — коммуна во Франции, в департаменте Мозель.